Comendador puede designar a:

 Comendador militar, persona al mando de una encomienda.
 Comendadora, religiosa de alguna de las órdenes femeninas vinculadas a órdenes militares.
 Comendador (religioso), persona que dirige una diócesis, arquidiócesis o abadía cuya silla se encuentra vacante.
 Comendador (orden), título de honor que prevalece en las órdenes de caballería y las órdenes fraternales.
 Comendador de la Cámara, miembro de Orden Militar responsable de su archivo.

Topónimo 
 Comendador, municipio de la República Dominicana.
 Comendador Gomes, municipio del estado de Minas Gerais, Brasil.
 Comendador Levy Gasparian, municipio del estado de Río de Janeiro, Brasil.

Apellido 
 Luis Felipe Comendador, poeta español.